Дарина Николајева Јотова (; Варна, 9. септембар 1998), познатија као Дара, бугарска је певачица. Постала је позната након учешћа у четвртој сезони бугарске верзије музичког такмичења X Factor, где је освојила треће место. Након тога је склопила уговор са издавачком кућом Virginia Records са којом је издала свој деби сингл К'во не чу који је постао хит у Бугарској, остваривши прво место на музичким лествицама.

Дискографија

Албуми 
 Родена такава (2022)

Спотови

Референце 

Рођени 1998.
Бугарске певачице
Поп певачи